Een Amerikaans eiland, behorend bij Alaska: Prins van Wales-eiland (Alaska)
 Een Canadees Arctisch eiland, behorend bij Nunavut: Prins van Wales-eiland (Canada)
 Een Australisch eiland, behorend bij Queensland: Prins van Wales-eiland (Queensland)
 Vanaf 1786 langere tijd de Britse naam van het Maleisische eiland Penang.